Японська футбольна ліга 1972 — 8-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Хітачі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Сета Тацухіко
 Кавакамі Нобуо
 Карлос Естевес
 Йосімура Даісіро
 Огі Арітацу
 Ямагуті Йосітада
 Сугіяма Рюіті
 Номура Муцухіко
 Мацунаґа Акіра
 Камамото Кунісіге
 Такада Кадзумі

Джерела
RSSSF 

1972 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу